Sel je lahko:

Sèl (oseba), ki prinaša novice.
Sel, vas in občina v norveški administrativni regiji Oppland
Savske elektrarne Ljubljana